XXVIII чемпионат России по волейболу среди 14 команд мужской Суперлиги проходил с 13 октября 2018 по 18 мая 2019 года. Чемпионский титул впервые в истории выиграл кемеровский «Кузбасс».

Предварительный этап 
Матчи предварительного этапа проводились с 13 октября 2018 года по 23 марта 2019 года. Главным критерием при распределении мест в турнирной таблице являлось количество побед (это правило распространяется и на другие лиги чемпионата России). В плей-офф чемпионата вышли восемь команд. Команды, которые заняли по итогам предварительного этапа 9—14-е места, примут участие в матчах плей-аут.

Команда-победитель высшей лиги «А» прошлого сезона «Локомотив-Изумруд» отказалась от участия в Суперлиге из-за финансовых проблем. Её место заняла команда из Нижневартовска «Югра-Самотлор», которая в прошлом году проиграла переходные матчи за прописку в высшем дивизионе.

В матче 5-го тура «Зенит» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) был разыгран Суперкубок России. Игра была посвящена памяти советского волейболиста и тренера Алексея Якушева.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

{| table
| width=49% valign="top" |
{| border=0 cellspacing=0 cellPadovading=0 style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;"
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |1-й тур
|- align=center
!width=30|
!width=230|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|13.10||align=left|Кузбасс — Енисей|| 3:0 || 25:19 || 31:29 || 25:22 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|13.10||align=left|Динамо М — Динамо-ЛО|| 3:2 || 21:25 || 25:19 || 25:19 || 18:25 || 15:10
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|13.10||align=left|Ярославич — Зенит СПб|| 0:3 || 15:25 || 20:25 || 27:29 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|13.10||align=left|Локомотив — Нова|| 3:0 || 25:22 || 25:18 || 25:13 || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|14.10||align=left|Факел — Урал|| 3:0 || 25:16 || 25:23 || 25:21 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|14.10||align=left|Белогорье — Газпром-Югра|| 3:0 || 25:20 || 25:19 || 28:26 || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF style="border-bottom:1px solid #a2a9b1;"
|14.10||align=left|Зенит Кз — Югра-Самотлор|| 3:0 || 25:15 || 25:21 || 25:19 || ||
|- align=center
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |2-й тур|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|19.10||align=left|Динамо М — Зенит Кз|| 2:3 || 20:25 || 25:23 || 25:19 || 21:25 || 13:15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|20.10||align=left|Газпром-Югра — Локомотив|| 2:3 || 19:25 || 25:23 || 19:25 || 25:21 || 11:15
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|20.10||align=left|Кузбасс — Ярославич|| 3:0 || 25:23 || 25:16 || 25:13 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|20.10||align=left|Зенит СПб — Югра-Самотлор|| 3:0 || 25:12 || 25:18 || 25:20 || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|21.10||align=left|Динамо-ЛО — Белогорье|| 0:3 || 23:25 || 17:25 || 23:25 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|21.10||align=left|Нова — Урал|| 2:3 || 21:25 || 25:14 || 25:19 || 18:25 || 7:15
|-align=center bgcolor=#FFFFFF style="border-bottom:1px solid #a2a9b1;"
|22.10||align=left|Енисей — Факел|| 1:3 || 17:25 || 26:24 || 17:25 || 21:25 ||
|- align=center
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |3-й тур
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27.10||align=left|Газпром-Югра — Нова|| 0:3 || 18:25 || 17:25 || 21:25 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27.10||align=left|Енисей — Локомотив|| 1:3 || 20:25 || 20:25 || 25:19 || 19:25 ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27.10||align=left|Факел — Динамо-ЛО|| 3:0 || 30:28 || 25:14 || 25:23 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27.10||align=left|Ярославич — Белогорье|| 1:3 || 25:27 || 24:26 || 27:25 || 20:25 ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27.10||align=left|Зенит Кз — Кузбасс|| 3:1 || 25:19 || 27:25 || 20:25 || 25:16 ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27.10||align=left|Югра-Самотлор — Урал|| 3:2 || 21:25 || 18:25 || 25:21 || 25:20 || 15:11
|-align=center bgcolor=#FFFFFF style="border-bottom:1px solid #a2a9b1;"
|28.10||align=left|Зенит СПб — Динамо М|| 3:1 || 18:25 || 25:22 || 25:14 || 25:23 ||
|- align=center
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |4-й тур|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|9.11||align=left|Зенит Кз — Белогорье|| 3:0 || 25:17 || 25:21 || 25:20 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|10.11||align=left|Урал — Газпром-Югра|| 3:2 || 19:25 || 27:29 || 25:20 || 25:16 || 15:9
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|10.11||align=left|Факел — Ярославич|| 3:0 || 25:11 || 25:17 || 25:21 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|10.11||align=left|Зенит СПб — Кузбасс|| 1:3 || 22:25 || 25:20 || 18:25 || 17:25 ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|10.11||align=left|Динамо М — Югра-Самотлор|| 3:0 || 25:21 || 25:15 || 25:23 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|10.11||align=left|Нова — Енисей|| 3:1 || 25:20 || 25:20 || 20:25 || 25:21 ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF style="border-bottom:1px solid #a2a9b1;"
|11.11||align=left|Динамо-ЛО — Локомотив|| 0:3 || 16:25 || 20:25 || 25:27 || ||
|- align=center
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |5-й тур
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|17.11||align=left|Газпром-Югра — Факел|| 2:3 || 25:22 || 21:25 || 22:25 || 25:15 || 8:15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|17.11||align=left|Динамо-ЛО — Кузбасс|| 0:3 || 24:26 || 14:25 || 26:28 || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|17.11||align=left|Ярославич — Динамо М|| 3:2 || 21:25 || 27:25 || 26:24 || 30:32 || 15:12
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|17.11||align=left|Зенит Кз — Зенит СПб|| 3:1 || 25:16 || 21:25 || 25:15 || 25:20 ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|17.11||align=left|Югра-Самотлор — Нова|| 3:2 || 25:22 || 25:18 || 21:25 || 17:25 || 15:13
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|18.11||align=left|Урал — Локомотив|| 1:3 || 25:21 || 25:27 || 19:25 || 29:31 ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF style="border-bottom:1px solid #a2a9b1;"
|18.11||align=left|Енисей — Белогорье|| 0:3 || 25:27 || 25:27 || 20:25 || ||
|- align=center
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |6-й тур|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|14.11||align=left|Урал — Зенит Кз|| 0:3 || 18:25 || 23:25 || 20:25 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|22.11||align=left|Факел — Кузбасс|| 3:2 || 23:25 || 20:25 || 25:21 || 25:21 || 15:8
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|24.11||align=left|Динамо-ЛО — Енисей|| 1:3 || 29:27 || 20:25 || 21:25 || 25:27 ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|24.11||align=left|Газпром-Югра — Ярославич|| 3:0 || 26:24 || 25:20 || 25:22 || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|24.11||align=left|Белогорье — Югра-Самотлор|| 3:0 || 26:24 || 25:15 || 25:19 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|24.11||align=left|Нова — Зенит СПб|| 1:3 || 19:25 || 25:27 || 25:22 || 29:31 ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF style="border-bottom:1px solid #a2a9b1;"
|25.11||align=left|Локомотив — Динамо М|| 1:3 || 24:26 || 25:19 || 23:25 || 23:25 ||
|- align=center
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |7-й тур
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|1.12||align=left|Локомотив — Ярославич|| 3:0 || 25:18 || 32:30 || 25:18 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|1.12||align=left|Зенит СПб — Белогорье|| 3:0 || 25:22 || 25:23 || 25:21 || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|1.12||align=left|Югра-Самотлор — Газпром-Югра|| 1:3 || 24:26 || 25:20 || 17:25 || 18:25 ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|1.12||align=left|Нова — Динамо-ЛО|| 2:3 || 21:25 || 25:14 || 25:21 || 23:25 || 17:19
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|2.12||align=left|Енисей — Урал|| 3:1 || 25:20 || 22:25 || 25:22 || 25:21 ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|2.12||align=left|Динамо М — Кузбасс|| 0:3 || 20:25 || 18:25 || 21:25 || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF style="border-bottom:1px solid #a2a9b1;"
|5.12||align=left|Факел — Зенит Кз|| 0:3  || 25:27 || 23:25 || 18:25 || ||
|- align=center
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |8-й тур|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|7.12||align=left|Белогорье — Динамо М|| 3:0 || 29:27 || 25:21 || 25:21 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|8.12||align=left|Газпром-Югра — Енисей|| 3:0 || 25:22 || 25:16 || 25:23 || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|8.12||align=left|Динамо-ЛО — Урал|| 3:1 || 25:23 || 25:20 || 22:25 || 26:24 ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|8.12||align=left|Факел — Зенит СПб|| 3:2 || 16:25 || 25:20 || 25:23 || 20:25 || 17:15
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|8.12||align=left|Локомотив — Зенит Кз|| 0:3 || 18:25 || 22:25 || 25:27 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|8.12||align=left|Нова — Ярославич|| 3:0 || 25:16 || 25:21 || 25:13 || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF style="border-bottom:1px solid #a2a9b1;"
|9.12||align=left|Кузбасс — Югра-Самотлор|| 3:0 || 25:21 || 25:21 || 25:15 || ||
|- align=center
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |9-й тур
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|21.12||align=left|Динамо М — Факел|| 1:3 || 20:25 || 25:21 || 24:26 || 23:25 ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|21.12||align=left|Югра-Самотлор — Енисей|| 1:3 || 25:20 || 18:25 || 20:25 || 26:28 ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|22.12||align=left|Газпром-Югра — Динамо-ЛО|| 3:0 || 25:23 || 25:18 || 25:21 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|22.12||align=left|Ярославич — Урал|| 0:3 || 24:26 || 22:25 || 24:26 || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|22.12||align=left|Кузбасс — Белогорье|| 3:1 || 22:25 || 25:22 || 25:23 || 25:13 ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|23.12||align=left|Зенит Кз — Нова|| 3:0 || 25:22 || 25:15 || 25:20 || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF style="border-bottom:1px solid #a2a9b1;"
|23.12||align=left|Локомотив — Зенит СПб|| 3:1 || 25:20 || 20:25 || 25:21 || 25:17 ||
|- align=center
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |10-й тур|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|25.12||align=left|Динамо М — Нова|| 3:0 || 25:17 || 25:15 || 25:23 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|25.12||align=left|Ярославич — Енисей|| 1:3 || 25:21 || 20:25 || 22:25 || 17:25 ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|26.12||align=left|Зенит Кз — Газпром-Югра|| 3:1 || 24:26 || 25:19 || 25:21 || 25:15 ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|26.12||align=left|Урал — Зенит СПб|| 0:3 || 24:26 || 25:27 || 22:25 || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|26.12||align=left|Кузбасс — Локомотив|| 3:0 || 25:20 || 26:24 || 25:17 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|26.12||align=left|Белогорье — Факел|| 3:2 || 20:25 || 26:24 || 25:22 || 18:25 || 15:11
|-align=center bgcolor=#FFFFFF style="border-bottom:1px solid #a2a9b1;"
|26.12||align=left|Югра-Самотлор — Динамо-ЛО|| 0:3 || 29:31 || 14:25 || 22:25 || ||
|- align=center
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |11-й тур
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|29.12||align=left|Зенит Кз — Ярославич|| 3:0 || 25:14 || 25:18 || 25:16 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|29.12||align=left|Динамо-ЛО — Зенит СПб|| 2:3 || 27:29 || 22:25 || 25:23 || 25:15 || 11:15
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|29.12||align=left|Енисей — Динамо М|| 2:3 || 23:25 || 19:25 || 25:18 || 25:22 || 9:15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|29.12||align=left|Газпром-Югра — Кузбасс|| 0:3 || 19:25 || 24:26 || 17:25 || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|29.12||align=left|Урал — Белогорье|| 0:3 || 22:25 || 20:25 || 21:25 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|29.12||align=left|Локомотив — Югра-Самотлор|| 3:0 || 25:18 || 25:21 || 25:15 || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF style="border-bottom:1px solid #a2a9b1;"
|29.12||align=left|Нова — Факел|| 2:3 || 25:20 || 21:25 || 20:25 || 25:23 || 11:15
|- align=center
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |12-й тур|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|4.01||align=left|Динамо-ЛО — Ярославич|| 3:2 || 23:25 || 25:23 || 25:13 || 20:25 || 15:5
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|4.01||align=left|Газпром-Югра — Зенит СПб|| 0:3 || 21:25 || 17:25 || 28:30 || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|4.01||align=left|Локомотив — Белогорье|| 0:3 || 19:25 || 20:25 || 19:25 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|5.01||align=left|Енисей — Зенит Кз|| 0:3 || 19:25 || 22:25 || 23:25 || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|5.01||align=left|Урал — Динамо М|| 1:3 || 17:25 || 21:25 || 25:20 || 18:25 ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|5.01||align=left|Факел — Югра-Самотлор|| 3:0 || 25:14 || 25:10 || 25:23 || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF style="border-bottom:1px solid #a2a9b1;"
|5.01||align=left|Нова — Кузбасс|| 0:3 || 23:25 || 22:25 || 19:25 || ||
|- align=center
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |13-й тур
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|8.01||align=left|Нова — Локомотив|| 3:2 || 19:25 || 21:25 || 25:22 || 25:23 || 15:12
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|8.01||align=left|Югра-Самотлор — Зенит Кз|| 1:3 || 13:25 || 25:23 || 22:25 || 21:25 ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|9.01||align=left|Урал — Факел|| 3:2 || 25:20 || 25:22 || 23:25 || 23:25 || 23:21
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|9.01||align=left|Газпром-Югра — Белогорье|| 1:3 || 23:25 || 23:25 || 25:22 || 18:25 ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|9.01||align=left|Енисей — Кузбасс|| 0:3 || 22:25 || 23:25 || 23:25 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|9.01||align=left|Динамо-ЛО — Динамо М|| 1:3 || 21:25 || 16:25 || 25:22 || 22:25 ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|9.01||align=left|Зенит СПб — Ярославич|| 3:0 || 25:20 || 25:19 || 25:18 || ||
|}

| width=2% valign="top" |

| width=49% valign="top" |

 Результаты матчей 

 Высшая лига «Б» Финальный этап за 1—6-е места'''

Игры финального этапа прошли с 26 по 31 марта во Владимире и с 16 по 21 апреля в Ижевске. «Владимир» завоевал право играть в следующем сезоне в высшей лиге «А».

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 2018/2019

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате
 Результаты и статистика матчей

Чемпионаты России по волейболу среди мужчин
2018 год в волейболе
2019 год в волейболе